

Cinema 
 La soledad – film del 2007 diretto da Jaime Rosales

Geografia 
 La Soledad – quartiere di Bogotà, Colombia
 La Soledad – città del Messico nello stato di Durango
 La Soledad – città del Messico nello stato del Messico
 La Soledad – città del Messico nello stato di Michoacán
 La Soledad – comune del Panama
 La Soledad – centro abitato del Perù
 La Soledad – quartiere di Palma di Maiorca, Spagna

Musica 
 La soledad – singolo di Laura Pausini
 La soledad – singolo dei Bersuit Vergarabat del 2004

Pagine correlate 
Soledad